Grappe steht für:
 Grappe, historisches Kochgeschirr, siehe Grapen

Grappe ist der Familienname folgender Personen:
 Elie Grappe (* 1994), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Krappe